Ingelfinger ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Ingelfinger (1910–1980), deutsch-amerikanischer Gastroenterologe und ehemaliger Herausgeber des New England Journal of Medicine
 Johanna Ingelfinger (* 1994), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Ingelfinger-Regel
 Ingelfingen